donna appartenente al gruppo etnico dei polacchi
 ciò che è pertinente alla Polonia
 polacca - danza
 polacca - imbarcazione
 polacca - dolce da pasticceria
 Polacca - località dell'Arizona